Иван Парфёнов: Парфёнов, Иван Андреевич (1906—1992) — председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1947—1950).
 Парфенов, Иван Васильевич (в монашестве Иринарх; 1881—1952) — предстоятель Древлеправославной Церкви Христовой с титулом архиепископ Московский и всея Руси.
 Парфёнов, Иван Иванович (1778—1816) — русский офицер, командир 17-го егерского полка.